Niemcy:
 Berlin-Rummelsburg – dzielnica Berlina
 Berlin-Rummelsburg – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Rummelsburg